Il singolare del torneo di tennis Wellington Classic 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ramesh Krishnan che ha battuto in finale Andrej Česnokov 6-7 6-0 6-4 6-3.

Teste di serie

 Jonas Svensson (primo turno)
 Kelly Evernden (semifinali)
 John Frawley (secondo turno)
 Andrej Česnokov (finale)

 Tim Wilkison (quarti di finale)
 Ramesh Krishnan (campione)
 Jeremy Bates (quarti di finale)
 Marty Davis (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wellington Classic 1988